HMS Galatea, efter Galatea i grekiska mytologin, har varit namnet på åtta fartyg i brittiska Royal Navy och ett i svenska flottan:

Royal Navy
, var en 20-kanoners sjätteklass fregatt sjösatt 1776 och skrotades 1783.
, var en 32-kanoners femteklass fregatt sjösatt 1794 och skrotades 1809.
, var en 36-kanoners femteklass fregatt sjösatt 1810 och skrotades 1849.
, var en skruvfregatt sjösatt 1859 och skrotades 1883. 
, var en kryssare av Orlando-klass byggd i Glasgow och sjösatt den 10 mars 1887 och såldes för skrotning den 5 april 1905.
, var en lätt kryssare av Arethusa-klass sjösatt 14 maj 1914 vid William Beardmore and Company och såldes 1921.  
, var en lätt kryssare eller (annan) Arethusa-klass, sjösatt den 9 augusti 1934 vid Scotts shipyard i Greenock, Skottland.
, var en fregatt av Leander-klass sjösatt 1963 och användes till slut som skjutmål 1988.

Svenska flottan
, fregatt sjösatt 1785.